Illuka kan verwijzen naar:

Illuka (dorp), een dorp in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa
Illuka (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Ida-Virumaa